Андре́й Ту́ркин:
 Туркин, Андрей Алексеевич (1975—2004) — лейтенант ФСБ России, погиб при освобождении заложников в Беслане, Герой Российской Федерации (посмертно).
 Туркин, Андрей Валерьевич (1962—1997) — русский поэт.